Mohylów Podolski − miasto na Ukrainie
 Dynamo Mohylów Podolski − ukraiński klub piłkarski
 Powiat mohylowski − rosyjska struktura administracyjna
 Rejon mohylowski − ukraińska struktura administracyjna

Zobacz też:
 Mohylew − miasto na Białorusi